Charibert ist der Name folgender Könige:

 Charibert I. (um 520–567), fränkischer König 561 bis 567
 Charibert II. (614–632), fränkischer König 629 bis 632
 Charibert von Laon († 747), Graf von Laon, siehe Heribert von Laon